Edgar Katzenstein – canottiere tedesco
 Jacob Katzenstein – medico tedesco
 Uri Katzenstein – scultore, musicista e produttore cinematografico israeliano
 Walter Katzenstein – canottiere tedesco